Jesús Mora Nieto, (Sevilla, 24 de enero de 1978), es un exfutbolista español. Jugaba de centrocampista.

Trayectoria 
 Categorías inferiores del Sevilla FC
 1996-00 Sevilla FC
 2000-04 RC Celta de Vigo
 2004-07 Sevilla FC
 2006-07 Real Sociedad
 2007-08 CD Tenerife

Palmarés

Enlaces externos 
 
 Biografía en yojugueenelcelta

Futbolistas de Sevilla
Futbolistas del Sevilla Fútbol Club en los años 1990
Futbolistas de la Real Sociedad de Fútbol en los años 2000
Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 2000
Futbolistas del Club Deportivo Tenerife en los años 2000
Nacidos en Sevilla